Jarry ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Jarry (1873–1907), französischer Schriftsteller
 Allan Jarry (* 1969), chilenischer Beachvolleyballspieler
 Gérard Jarry (1936–2004), französischer Violinist
 Nicolás Jarry (* 1995), chilenischer Tennisspieler
 Tristan Jarry (* 1995), kanadischer Eishockeytorwart

Sonstiges:
 Jarry (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal

Siehe auch:
 Jary